Его́р Ива́нович Вя́льцев (род. , Воронеж, СССР) — российский профессиональный баскетболист и тренер, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера

Клубная карьера 
C 12 лет занимается баскетболом в Воронежской СДЮШОР (первый тренер — Игорь Владимирович Медведиров).

Всю карьеру провёл в России, выступая за различные клубы Суперлиги. В сезоне 2008–09 выступал за команду «Триумф» (Люберцы), в которой набирал 5,7 очка за игру. В июне 2011 года подписал годичный контракт с другим подмосковным клубом - «Химки».

14 февраля 2016 года установил рекорд Единой лиги ВТБ, забросив 12 трехочковых в матче против «Астаны». Всего в той игре набрал 40 очков.

Международная карьера 
В 2001 году стал серебряным призёром чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет в Риге.

В 2002-2004 годах Вяльцев начал выступать за молодёжную сборную России. Принимал участие в молодёжном первенстве Европы 2002 года и квалификационном турнире команд не старше 20 лет в 2004 года.

В составе основной сборной дебютировал на Евробаскете 2009, сыграл на турнире в четырёх матчах. Хотя сборная выступила неудачно, заняв седьмое место, игрок был приглашен на мировое первенство 2010 года в Турции.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка (2): 2011/2012, 2014/2015
  Бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА: 2008/2009
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (3): 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019
  Чемпион России (2): 2003/2004, 2021/2022
  Обладатель Кубка ФИБА: 2005/2006
  Серебряный призёр чемпионата России (5): 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019

Сборная России 
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2005

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Статистика на Евробаскете 2009
 Профиль на сайте БК Триумф
 Сижу на краю скамейки, и вдруг меня зовёт Ивкович

Баскетболисты России
Игроки БК «Пулково»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетбольные тренеры России